Combatté e fu ferito nella famosa battaglia di Bezzecca.

Biografia
Nato a Riva del Garda il 18 marzo del 1844, era figlio di Amadio Zaniboni (1815-1875, prozio del famoso germanista Eugenio Zaniboni) e della farmacista Elconide Catterina di Molina di Ledro. Il suo nome è ricordato, unitamente a quello del patriota Ergisto Bezzi, con una targa a Bezzecca. Morì vedovo nel 1910, lasciando tre figli, tra i quali il futuro generale Ugo Zaniboni Ferino. La sua fotografia storica è conservata dal Fondo generale della Fondazione Museo storico del Trentino.

Note